Hizan (district), een district van de Turkse provincie Bitlis
Hizan (stad), de hoofdplaats van het district